Замыцкий — фамилия.

Известные носители:

 Замыцкий, Андрей Васильевич (ум. 1605) — воевода Русского царства.
 
 Замыцкий, Даниил Андреевич — воевода Русского царства.
 
 Замыцкий, Иван Иванович (ум. 1646) — воевода в Бежецком Верхе.
 Замыцкий, Константин Тимофеевич — московский дворянин, дипломат на службе у московских князей Ивана III и Василия III.
 Замыцкий, Никита Константинович — наместник в Стародубе и воевода в Пскове (1569—1571).
 Замыцкий, Семён Степанович по прозвищу Шарап — московский дворянин и дипломат.
 Замыцкий, Фёдор Андреевич — воевода в Чернигове, наместник в Мценске.

Составная фамилия

Примечания